Pusztai Péter (1927–2017) színész 
 Pusztai Péter (1947–2022) grafikus